Bogumił Szumski (1896-1957) – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Henryk Szumski (1941-2012) – polski generał
 Jakub Szumski (ur. 1992) – polski piłkarz
 Jan Szumski – ujednoznacznienie
 Jerzy Szumski (1951-2000) – pseudonim Jerzego Ignaciuka
 Jerzy Wilhelm Szauman Szumski (zm. w 1794 roku) – sędzia grodzki brasławski
 Jurij Szumski (1887-1954) – radziecki aktor
 Ołeksandr Szumski (1890-1946) – ukraiński komunista
 Stanisław Szumski – ujednoznacznienie
 Tomasz Szumski (XVIII w.) – oboźny wileński